Stationsberg ist:
 allgemein ein Stationsweg zu einem Berg oder Hügel, der dann dem Kalvarienberg in der Passion Christi entspricht
 Der Stationsberg, eine Erzählung von Oskar Panizza von 1890

Als Flurname:
 der Stationsberg in Bad Kissingen, siehe Stationsberg (Bad Kissingen), früher auch Kalvarienberg genannt